Григо́ре Уре́ке (; ок. 1592 — 1647, Гоешть, Молдавия) — молдавский боярин, автор летописи «Летописецул цэрий Молдовей… де ла Драгош-водэ пынэ ла Арон-водэ».

Биография 
Григоре Уреке родился в 1592 году в семье молдавского боярина и чиновника (ворника) Нестора Уреке. Место рождения достоверно не установлено, вероятным считается село Гоешть под Яссами (совр. коммуна  Ясского уезда в Румынии).

Григоре Уреке провёл свою юность в Польском королевстве, куда в связи с опалой отца в 1607 году переехала его семья. Изучал историю, географию, латинский и греческий языки, риторику и поэзию в Лемберге (Львове).

Вернувшись в Молдавию в 1617 году, Уреке первые годы занимался управлением унаследованных земель. Его карьера при дворах молдавских господарей началась в 1628 году, когда он получил должность «третьего логофета» (чиновника канцелярии) и секретаря господаря Мирона Барновски. В 1631-33 служил в должности «великого спэтара» (главнокомандующего) и был членом Дивана (княжеского совета). В 1633 году участвовал, вместе с Василием Лупу, в заговоре против господаря Александра Ильяша. В 1634 году, когда Лупу стал господарём, Уреке сохранил должность и стал одним их близких советников господаря. В 1642 году Василий Лупу назначил Григоре Уреке «великим ворником» (управляющим) области Цара-де-Жос. Во внешней политике Уреке придерживался про-польской ориентации, видя в союзе с Речью Посполитой избавление от турецкого ига.

Умер Григоре Уреке в 1647 году в селе Гоешть (Goeşti). Похоронен в монастыре Бистрица. В память о Григоре Уреке названы улицы в Кишинёве (быв. Якира), Бэлць, Дрокии, Оргееве, Сороках, Страшенах, Фалештах.

Литературная деятельность 
Единственной известной работой Григоре Уреке является «Летопись Земли Молдавской», в которой изложены исторические события 1359—1594 годов. В ней использованы летописные материалы и документы на молдавском, польском, и других языках, а также личные воспоминания. Особенно подробно в летописи описана борьба за независимость Молдавии от турецкого владычества при Стефане III Великом.

Уреке умер, не успев закончить работу. Она была переписана и переработана Симеоном Даскэлом и дополнена Мисаилом Калугэром. Мирон Костин продолжил работу Уреке в своём произведении «Летописецул цэрий Молдовей дела Арон-водэ ынкоаче де унде есте пэрэсит де Уреке Ворникул», посвящённом 1595—1661 годам.

Примечания

Литература 
 1852 - Letopiseţul Ţării Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron Vodă, в: Михаил Когэлничану (ред.), Letopiseţele Ţării Moldovei, I выпуск (Яссы).
 1858 - Cronica lui Grigore Ureche şi Simion Dascălul, в: Istoria Moldo-României, I выпуск (Бухарест).
 1878 - Chronique de Moldaviae... par Grégoire Urechi, ред. Эмиль Пико (Париж).
 1911 - Chronique de Grigorie Urechi, ред. И. H. Попович (Бухарест).
 1955 - Letopiseţul Ţării Moldovei, ред. Петре П. Панаитеску (Бухарест; II издание - 1958).
 1961 - Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron-vodă 1359-1595,  ред. Ц. Гиуреску (Бухарест).
 1965 - История Молдавской ССР, т. 1 (Кишинёв, с. 268—69).
 1967 - Letopiseţul Ţării Moldovei, ред. Л. Oну (Бухарест).
 1971 - Летописецул Цэрий Молдовей (Кишинёв).
 1978 - Letopiseţul Ţării Moldovei, ред. M. Скарлат (Бухарест; II издание - 1986, III издание - 1987).
 1990 - Letopiseţul Ţării Moldovei (Кишинёв: издательство «Гиперион»).

Ссылки 

 
 «Летописецул цэрий Молдовей…»

Персоналии:Молдавское княжество
Историки Молдавии
Историки XVII века